Az alábbi településeken közlekednek vagy esetleg terveznek indítani 5-ös jelzésű menetrend szerinti metróvonalat: 

 U5-ös metróvonal (Bécs)

 U5-ös metróvonal (Berlin)

 5-ös metró (Brüsszel)

 Észak–déli regionális gyorsvasút

 5-ös metró (Kanton)

Kolcevaja

 U5-ös metróvonal (München)

 5-ös metró (Peking)

 5-ös metró (Szöul)